Molekulska formula -{C10H14N2O3}- se može odnositi na:

 Aprobarbital
 Krotilbarbital